Formação crustacéa sobre a pedra marinha e encostas, um conjunto de crustacéos comestivel.

Mariscal (forma castelhana de marechal) pode referir-se a:

 Desporto
 Mariscal Braun — clube de futebol da Bolívia

 Peru
 Mariscal Cáceres (província)
 Mariscal Luzuriaga (província)
 Mariscal Nieto (província)
 Mariscal Ramón Castilla (província)
 Mariscal Benavides (distrito)
 Mariscal Castilla (distrito)
 Mariscal Cáceres (Camaná) (distrito)
 Mariscal Cáceres (Huancavelica) (distrito)

Pessoas
 Javier Mariscal - desenhista espanhol

Desambiguações de esportes
Desambiguações de topônimos